Архиепархия Патны () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Патна, Индия. В митрополию Патны входят епархии Беттиаха, Бхагалпура, Буксара, Музаффарпура, Пурнии. Кафедральным собором архиепархии Патны является Собор Царица Апостолов. В городе Патна также находится сокафедральный Про-кафедральный собор святого Иосифа.

История 
С 7 февраля 1845 года по 1 сентября 1886 года город Патна была центром апостольского викариата Патны, который в 1886 году был присоединён к апостольскому викариату Аллахабада.

20 апреля 1892 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру Беттиаха, выделив её из епархии Аллахабада. 19 мая 1893 года к апостольской префектуре была присоединена вся территория Непала.

10 сентября 1919 года Римский папа Бенедикт XV издал бреве In suprema Principis, которой присоединил город Аллахабад к апостольской префектуре Беттиаха. В этот же день епархия Беттиаха была переименована в епархию Патны, присоединив её к митрополии Калькутты.

19 сентября 1953 года епархия Патна вошла в митрополию Ранчи.

В следующие годы епархия Патны передала часть своей территории для возведения новых церковных структур:

 3 августа 1956 года — апостольской префектуре Бхагалпура;
 6 марта 1980 года — епархия Музаффарпура;
 7 октября 1983 года — миссии Sui iuris Непала (сегодня — Апостольский викариат Непала).

16 марта 1999 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Indicos intra fines, которой возвёл епархию Патны в ранг архиепархии.

12 декабря 2005 года архиепархия Патны передала часть своей территории для образования новой епархии Буксара.

Ординарии архиепархии 
 епископ Eugen Remigius Schwarz (1892 — февраля 1918);
 епископ Ludovico Van Hoeck (20.07.1920 — 15.02.1928) — назначен епископом Ранчи;
 епископ Bernardino Jaime Sullivan (15.01.1929 — 6.06.1946);
 епископ Augustine Francis Wildermuth (12.06.1947 — 6.03.1980);
 архиепископ Benedict John Osta (6.03.1980 — 1.10.2007);
 архиепископ William D’Souza (1.10.2007 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве In suprema Principis , AAS 11 (1919), стр. 456 
 Булла Indicos intra fines

Ссылки 
 Информация  

Патна